Västra Måsskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västra Måsskär, Åland,  (8 ha)
 Västra Måsskär, Kimitoön, Åboland,  (2 ha)

Se även
Måsskär
Östra Måsskär